Dit is de wereldranglijst van mei 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 mei 2008.

Mannen 05